Der Name Villa Flora steht für:
 eine landhausartige Villa des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts im Stil des Historismus in Aachen, siehe Villa Flora Aachen
 ein Museum und Stadtvilla in Winterthur, in der französische Malerei des 19. und 20. Jahrhunderts ausgestellt ist, siehe Villa Flora (Winterthur)
 eine denkmalgeschützte Stadtvilla in München, siehe Villa Flora (München)
 eine alternative Bezeichnung eines Landhauses in Bologna, siehe Villa Gina 
 eine alternative Bezeichnung eines Stadtparks in Palermo, siehe Villa Giulia (Palermo)
 eine städtische Gemeinde der ecuadorianischen Hauptstadt Quito, siehe Villa Flora (Quito)